Mirna je lahko:

 Mirna, naselje v občini Mirna
 grad Mirna, grad v istoimenski občini
 Mirna (reka), reka v istoimenski občini
 Mirna (Hrvaška), reka v Istri na Hrvaškem

 Mirna (osebno ime)